Langenbach kan syfta på:

Tyskland 

 Langenbach, Rheinland-Pfalz – kommun i Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz, 
 Langenbach, Bayern – kommun i Landkreis Freising, Bayern, Oberbayern, 
 Langenbach bei Kirburg – kommun i Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz,